El Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez de 1927 fue la primera edición de la máxima competición de ajedrez femenino. Este tuvo lugar en las Primeras Olimpiadas de Ajedrez de 1927 en Londres. La campeona de este torneo fue Vera Menchik.

Resultados

Referencias 

Olimpíadas de ajedrez
Campeonatos mundiales femeninos de ajedrez
Deporte en 1927
Ajedrez en Reino Unido
Competiciones deportivas mundiales celebradas en el Reino Unido